Farkas Béla (1895–1941) festő
 Farkas Béla (1884–1967) zoológus, a biológia tudományok doktora
 Farkas Béla (?–?) labdarúgóedző (Győri ETO, 1945–46)
 Farkas Béla (1928–) ökölvívó
 Farkas Béla (1926–) bányamérnök 
 Pankotai Farkas Béla (1885–1945) szobrász